Иван Пащенко: Пащенко, Иван Васильевич (1922—2014) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Пащенко, Иван Григорьевич (1872—?) — генерал-майор РИА.